Skepp kan syfta på

 Skepp (fartyg) – ett större sjögående fartyg
 Skepp – ett större segelfartyg
 Skepp (arkitektur) – delar av en byggnad som delas längs längdaxeln

Se även 
 Skeppsbyggnad – att konstruera och bygga skepp och fartyg
 Skeppsvarv – en plats för reparation eller nybyggnad av fartyg
 Skeppsvrak – resterna efter ett skepp som förlist
 Fyrskepp – ett fartyg försedda med en fyrliknande belysningsanordning
 Örlogsskepp – sjögående fartyg avsedda för militära ändamål
 Rangskepp –  ett större örlogsfartyg
 Regalskepp - ett kungligt fartyg
 Linjeskepp – ett skepp som var stort och kapabelt nog att ta plats i slaglinjen
 Pansarskepp –  ett örlogsfartyg med mindre än 10 000 tons deplacement
 Slagskepp – en typ av örlogsfartyg
 Luftskepp – ett samlingsnamn för en grupp av luftfarkoster
 Rymdskepp – en bemannad eller obemannad farkost som färdas i rymden